Stiegnitz bezeichnet

 Trstěnice u Moravského Krumlova (Stiegnitz), Gemeinde in Tschechien
 Peter Stiegnitz (1936–2017), österreichischer Soziologe